Widad ou Wydad est un prénom féminin  signifiant  et .

Personnalités portant ce prénom
Pour les articles sur les personnes portant le prénom Widad, consulter la .
Pour les articles sur les personnes portant le prénom Wydad, consulter la .

Entités 
Plusieurs clubs sportifs sont nommés ainsi, tels le club omnisports marocain du Wydad de Casablanca ou le club de handball marocain du Widad Smara.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom arabe